На 18. Европском првенству у атлетици 2002. дисциплина скок увис у мушкој конкуренцији је одржана 6. и 8. августа на Олимпијскпм стадиону у Минхену (Немачка).

Земље учеснице 
Учествовале су 29 такмичара из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2002. години 
Десет најбољих европских такмичара 2002. године до почетка првенства (7. август 2002), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачице медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма је износила 2,26 метара (КВ) коју ниједан такмичар није прескочио тако да су се у финале пласирали 15 такмичара на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 8. августа 2002. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 18. Европског првенства на отвореном 1934—2002.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном